132524 APL, asteroid
Applied Physics Laboratory
IATA-in kod za zračnu luku Nampulu
kratica za časopis Applied Physics Letters, također se rabi kratica Appl. Phys. Lett.
 .apl, datotečna ekstenzija za Monkey's Audio-ov metapodatkovnu datoteku
APL (programski jezik)